Пересип — бар, наносна смуга суходолу, розташована у водоймі вздовж берега.
 Пересип — район Одеси, розташований на Куяльницько-Хаджибейському пересипу

Див. також 
 Тилігульський пересип — орнітологічний заказник місцевого значення в Україні.

Посилання